Diese Liste von Orgeln in Polen umfasst sukzessive die beachtenswerten erhaltenen historischen Orgeln sowie überregional bedeutende Orgelneubauten in Polen.

Orgeln (Auswahl) 
Die bedeutendste historische Orgel befindet sich in Oliwa mit dem größten Barockprospekt weltweit, wichtige erhaltene Barockorgeln stehen unter anderem in Krzeszów (Grüssau) und Pasłęk (Preußisch Holland), die älteste Orgel ist in Olkusz.

Die Liste ist nach der Anzahl der klingenden Register sortiert. Die Spalten „Ort“, „Gebäude“, „Jahr“, „Orgelbauer“ und „Manuale“ sind ebenfalls sortierbar.

Siehe auch 
 Listen von Orgeln
 Orgellandschaft Hinterpommern
 Orgellandschaft Westpreußen

Literatur 
 Jerzy Gołos: The Polish Organ. 2 Bände. Sutkowski, Warszawa 1993 (übersetzt von Polskie organy, 1972)
 Hans Heinrich Eggebrecht: Die Orgel in Ostdeutschland und Polen (= Veröffentlichungen der Walcker-Stiftung für Orgelwissenschaftliche Forschung, Band 14). Musikwissenschaftliche Verlags-Gesellschaft Kleinblittersdorf 1993.

Weblinks 

 Orgeln in Polen Organ index, Orgeln mit Geschichte und Dispositionen (deutsch)
 Polska Musical Sacram, über 1.000 Orgeln mit Geschichte und Disposition (polnisch)
 Organy.pro Polskie Wirtualne Centrum Organowe, über 2.700 Orgeln mit Geschichte und Disposition (polnisch)
 Orgeln in Polen Orgues France, bei Eingabe tous pays - Pologne (französisch)
 Organ index: Polen

Einzelnachweise 

 
Polen